HMS Renown je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Renown (1895) 
 HMS Renown (1916) 
 HMS Renown (S26) 

Renown